

Топоніми 
Сома (Фукусіма)
Сома (Туреччина)
Повіт Кіта-Сома
Мінамі-Сома
Повіт Сома (Фукусіма)

Персоналії 
Сома — японське прізвище
Рід Сома

Інше 
Сома (напій)
Сома (нейрофізіологія) — тіло нейрона.